Iguaçu bezeichnet:

 Rio Iguaçu, Fluss an der brasilianisch-argentinischen Grenze
 Rio Iguaçu (Rio de Janeiro), Fluss im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Iguaçu-Wasserfälle, Wasserfälle an der brasilianisch-argentinischen Grenze
 Parque Nacional do Iguaçu, brasilianischer Nationalpark
 Território Federal do Iguaçu, historische brasilianische Verwaltungseinheit
 (1684) Iguassú, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Nova Iguaçu, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Foz do Iguaçu, brasilianische Stadt am Dreiländereck mit Argentinien und Paraguay
 Iguazú (Begriffsklärung)